Sinogrammes, les caractères chinois ;
 Sinogramme, une projection en 2D utilisée en imagerie médicale.